Vestec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Náchod, siehe Vestec u Hořiček
Gemeinde im Okres Nymburk, siehe Vestec nad Mrlinou
Gemeinde im Okres Praha-západ, siehe Vestec u Prahy
Vestec, Ortsteil von Běstvina, Okres Chrudim
Vestec, Ortsteil von Chocerady, Okres Benešov
Vestec, Ortsteil von Chrudim, Okres Chrudim, siehe Vestec (Chrudim)
Vestec, Ortsteil von Hřiměždice, Okres Příbram
Vestec, Ortsteil von Mezno, Okres Benešov
Vestec, Ortsteil von Zaloňov, Okres Náchod
Vestec, Ortsteil von Zbizuby, Okres Kutná Hora
Vestec, Ortsteil von Zvěstov, Okres Benešov

Dolní Vestec, Ortsteil von Slavíkov, Okres Havlíčkův Brod
Horní Vestec, Ortsteil von Slavíkov, Okres Havlíčkův Brod
Malý Vestec, Ortsteil von Vestec nad Mrlinou, Okres Nymburk
Nový Vestec, Gemeinde im Okres Praha-východ
Starý Vestec, Gemeinde im Okres Nymburk